Златоустовка — топоним

Россия 
 Златоустовка — деревня в Федоровском районе Башкортостана

Украина 
 Златоустовка — село,  Криворожский район,  Днепропетровская область
 Златоустовка — село,  Волновахский район,  Донецкая область